Zvonilka může být:

Zvonilka (postava), literární a filmová postava létající víly, původní autor James Matthew Barrie v příbězích o Petru Panovi
Zvonilka (časopis), český dětský časopis
Zvonilka (filmová série)

počítačově animované filmy studia Walta Disneye
Zvonilka, první snímek  z roku 2008, první celovečerní film, hlavním tématem je zde jaro
Zvonilka a ztracený poklad, druhý snímek z roku 2009, druhý celovečerní film, hlavním tématem je zde podzim
Zvonilka a velká záchranná výprava, třetí snímek z roku 2010, třetí celovečerní film, hlavním tématem je zde léto
Zvonilka a Velké hry, čtvrtý snímek z roku 2011, první krátkometrážní snímek 
Zvonilka: Tajemství křídel, pátý snímek z roku 2012, čtvrtý celovečerní film, hlavním tématem je zde zima